Pyta steht für:
 Pyta.pl, polnisches satirisches Videoblog

Pyta ist der Familienname von:
 Wolfram Pyta, deutscher Historiker